«Четыре любви» () — изданная в 1960 году работа британского писателя и богослова Клайва Льюиса, исследующая природу любви в её христианском понимании.

Издания 
«Любовь» появилась сперва в виде радиобесед для Америки (1958). Перевод на русский язык был сделан Н.Л. Трауберг в 1976 году; впервые на русском языке произведение вышло в сокращении в журнале «Вопросы философии» (№ 8, 1989 г.), а в полном варианте в России в первый раз вышло в 1991 году в издательстве «Гнозис».

Основное содержание 
Льюис разграничил любовь-нужду и любовь-дар. 

Типичный пример второй — любовь к своим детям человека, который работает на них не жалея сил, отдает им все и жить без них не хочет. Любовь-нужду испытывает испуганный ребенок, бросающийся к матери.

Следуя греческой традиции, Льюис подразделяет человеческую любовь на четыре категории:
 сторге - привязанность между родственниками;
 филия - дружба;
 эрос - романтическая любовь двоих влюблённых
 агапе - любовь к Богу и ближнему.

Льюис, наравне с Фрейдом, не видел в сексуальности ничего запретного или греховного и считал, что нам следует говорить о ней совершенно свободно.

Переводы на русский язык

См. также 
 Аллегория любви

Примечания

Литература

Ссылки 
 Клайв Стейплз Льюис. Любовь (электронная версия книги) 
 Стрельцова Г. Я. Метафизическая двойственность любви

Философские сочинения
Этические сочинения
Произведения Клайва Стейплза Льюиса
Книги 1960 года